Bembereke kan syfta på följande platser:

Benin 

 Bembéréké (ort), Borgou, 
 Bembéréké, kommun, Borgou,